Miejscowości w USA:
 Van Etten – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chemung
 Van Etten – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chemung
Gminy w USA:
 Van Etten (ang. Van Etten Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chemung